Эрас-де-Аюсо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 10,36 км². Население — 150 человек (на 2004 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары